Phillips Ridge ist der Name folgender Gebirgskämme:

 Phillips Ridge (Antarktika) in den Framnes Mountains, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Phillips Ridge (Kanada) auf Vancouver Island, British Columbia, Kanada